Sâncraiu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Sâncraiu (Cluj), Gemeinde im Kreis Cluj
 Sâncraiu (Covasna), Dorf im Kreis Covasna
 Sâncraiu de Mureș, Gemeinde im Kreis Mureș
 Sâncraiu Silvaniei, Dorf im Kreis Sălaj

Siehe auch: Sâncrai